Häusern heißen folgende geographischen Objekte:

 Häusern, Gemeinde im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Häusern (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Waldshut
Gemeindeteile:
 Häusern (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Häusern (Owingen), Ortsteil der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Häusern (Ummendorf), Ortsteil der Gemeinde Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Häusern (Benediktbeuern), Ortsteil der Gemeinde Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Häusern (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Häusern (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Häusern (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Häusern (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Häusern (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Häusern (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Häusern (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Häusern (Gemeinde St. Konrad), Ort bei St. Konrad, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Häusern (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Häusern (Gemeinde Ampass), Ort bei Ampass, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

historisch:
 Thielle NE, Kanton Neuenburg (ehemaliger Name)
 Husseren-les-Châteaux, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich

Siehe auch:
 Häuser